Платанариљо има више значења:

 Платанариљо (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанариљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанариљо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанариљо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанариљо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику